Příjmení Talášek, přechýleně Talášková (na Slovensku také Talášeková), nosí více osobností:

 Dušan Talášek (* 1954) – český lední hokejista
 Jaroslav Talášek (1898–1971) – československý důstojník a odbojář, bratr Oldřicha a Vladimíra Taláškových
 Jozef Talášek (* 1958) – slovenský fotbalista
 Oldřich Talášek (1909–1983) – československý důstojník, příslušník zahraniční armády, účastník SNP, bratr Jaroslava a Vladimíra Taláškových
 Vladimír Talášek (1901–1942) – československý důstojník a odbojář popravený nacisty, bratr Jaroslava a Oldřicha Taláškových

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení